Miejscowości w USA:
 Loomis – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Loomis – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Loomis – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Loomis – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Loomis – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Okanogan